A Supercopa Europeia de 1989 foi disputada em duas partidas entre Milan e Barcelona. O resultado agregado foi de 2–1 a favor do Milan.

Detalhes

1ª mão

2ª mão

1989
Partidas da Associazione Calcio Milan
Partidas do Futbol Club Barcelona